Lonati ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardino Lonati († 1497), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Carlo Ambrogio Lonati (auch Lunati; ~1645–1710/15), italienischer Komponist, Violinist und Opernsänger
 Rudolf Sieber-Lonati (1924–1990), österreichischer Zeichner und Illustrator